Дембський Віктор Васильович — український кінооператор.
 Дембський (Денбський) Віктор Миколайович (1892, Київ, Російська імперія — 1976, Новосибірськ, РРФСР, СРСР) — радянський композитор, педагог. Член Спілки композиторів СРСР.
 Євґеніуш Дембський — польський письменник-фантаст.
 Кшесимір Дембський (нар. 1953) — польський композитор, джазовий скрипаль, диригент, аранжувальник і музичний продюсер.
 Стефан Дембський (1925—1993) — солдат диверсійної групи Армії Крайової та виконавець смертних вироків.

Див. також 
 Домбський

Примітки 

Польські прізвища